Mercedes-Benz G 55 AMG - позашляховики, що почали вироблятися компанією Mercedes-Benz з 2000 року. Існують такі покоління цієї моделі:
 Mercedes-Benz G (W463) (2000—2006);
 Mercedes-Benz G (W463) (2006—2008);
 Mercedes-Benz G (W463) (2008—2012).

Опис 
За потужність Mercedes-Benz G55 AMG відповідає 5.4-літровий V8 двигун на 500 к.с. та 700 Нм. До сотні позашляховик з ним розженеться за 5.5 с. Витрата палива складає 21.4 л/100км у місті, 12.7 л/100км за містом та 15.9 л/100км у змішаному циклі. Пару двигуну складає 5-ступінчаста АКПП. Привід у позашляховика на всі колеса.

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі 2010-х
Автомобілі Mercedes-Benz
Позашляховики